Кэндзи Миямото:

 Миямото, Кэндзи (1908—2007) —  японский политический деятель.
 Миямото, Кэндзи (род. 1978) — японский фигурист.